|-
|(95751)||2003 EL28|| align=right|15,8|| align=right|2,469|| align=right|0,101|| align=right|6,99|| align=right|3,879||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95752)||2003 ER28|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,133|| align=right|2,53|| align=right|3,504||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95753)||2003 EZ28|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,118|| align=right|6,56|| align=right|3,659||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95754)||2003 EV29|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,153|| align=right|8,04|| align=right|3,402||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95755)||2003 EC34|| align=right|17,3|| align=right|2,368|| align=right|0,191|| align=right|1,97|| align=right|3,642||MBA||7. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95756)||2003 EK34|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,195|| align=right|4,12|| align=right|3,581||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95757)||2003 EZ34|| align=right|15,4|| align=right|2,537|| align=right|0,133|| align=right|4,23|| align=right|4,039||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95758)||2003 EA35|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,148|| align=right|6,67|| align=right|4,202||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95759)||2003 EE37|| align=right|14,5|| align=right|2,395|| align=right|0,262|| align=right|24,19|| align=right|3,707||MBA||8. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95760)||2003 EF41|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,147|| align=right|8,92|| align=right|3,599||MBA||9. března 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(95761)||2003 EK41|| align=right|16,4|| align=right|2,438|| align=right|0,165|| align=right|1,75|| align=right|3,807||MBA||9. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95762)||2003 EX43|| align=right|16,8|| align=right|2,317|| align=right|0,071|| align=right|6,35|| align=right|3,526||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95763)||2003 EO44|| align=right|17,1|| align=right|2,320|| align=right|0,074|| align=right|0,93|| align=right|3,534||MBA||7. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95764)||2003 EC46|| align=right|15,7|| align=right|2,329|| align=right|0,135|| align=right|8,61|| align=right|3,553||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95765)||2003 ED46|| align=right|16,1|| align=right|2,455|| align=right|0,135|| align=right|8,89|| align=right|3,846||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95766)||2003 EK46|| align=right|16,5|| align=right|2,422|| align=right|0,114|| align=right|1,16|| align=right|3,768||MBA||7. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95767)||2003 EY46|| align=right|14,3|| align=right|2,756|| align=right|0,316|| align=right|15,52|| align=right|4,574||MBA||8. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95768)||2003 EF47|| align=right|15,1|| align=right|1,956|| align=right|0,100|| align=right|22,48|| align=right|2,735||MBA||8. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95769)||2003 EF48|| align=right|15,3|| align=right|2,642|| align=right|0,221|| align=right|12,80|| align=right|4,294||MBA||9. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95770)||2003 EQ49|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,113|| align=right|7,02|| align=right|3,452||MBA||10. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95771)||2003 EZ49|| align=right|15,4|| align=right|2,616|| align=right|0,178|| align=right|14,64|| align=right|4,231||MBA||9. března 2003||Vicques||M. Ory
|-
|(95772)||2003 EE52|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,184|| align=right|5,90|| align=right|3,581||MBA||11. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95773)||2003 EC53|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,159|| align=right|22,96|| align=right|3,715||MBA||8. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95774)||2003 EQ53|| align=right|15,5|| align=right|2,651|| align=right|0,133|| align=right|13,77|| align=right|4,315||MBA||9. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95775)||2003 ET53|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,231|| align=right|12,29|| align=right|4,184||MBA||10. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95776)||2003 EM57|| align=right|14,1|| align=right|2,754|| align=right|0,152|| align=right|14,73|| align=right|4,571||MBA||9. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95777)||2003 EW58|| align=right|14,9|| align=right|2,614|| align=right|0,115|| align=right|12,62|| align=right|4,226||MBA||11. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95778)||2003 EB59|| align=right|14,6|| align=right|2,449|| align=right|0,234|| align=right|12,64|| align=right|3,832||MBA||12. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95779)||2003 EH59|| align=right|15,4|| align=right|1,900|| align=right|0,074|| align=right|23,50|| align=right|2,618||MBA||12. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95780)||2003 EH60|| align=right|15,3|| align=right|2,684|| align=right|0,183|| align=right|10,13|| align=right|4,395||MBA||7. března 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(95781)||2003 EO60|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,218|| align=right|8,97|| align=right|4,064||MBA||12. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95782)||2003 FS3|| align=right|16,1|| align=right|2,660|| align=right|0,239|| align=right|13,01|| align=right|4,337||MBA||24. března 2003||Needville||Needville
|-
|(95783)||2003 FJ6|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,181|| align=right|3,08|| align=right|3,434||MBA||27. března 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(95784)||2003 FS6|| align=right|16,3|| align=right|2,511|| align=right|0,143|| align=right|2,27|| align=right|3,979||MBA||28. března 2003||La Silla||G. Masi
|-
|(95785)||2003 FV6|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,054|| align=right|9,53|| align=right|4,272||MBA||27. března 2003||Piszkesteto||K. Sarneczky
|-
|(95786)||2003 FN7|| align=right|15,6|| align=right|1,899|| align=right|0,161|| align=right|19,95|| align=right|2,616||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95787)||2003 FJ12|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,145|| align=right|13,85|| align=right|4,256||MBA||22. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95788)||2003 FL12|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,108|| align=right|3,62|| align=right|4,153||MBA||22. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95789)||2003 FY15|| align=right|15,9|| align=right|2,219|| align=right|0,087|| align=right|7,54|| align=right|3,305||MBA||23. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95790)||2003 FA16|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,193|| align=right|10,21|| align=right|4,267||MBA||23. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95791)||2003 FY18|| align=right|16,6|| align=right|2,400|| align=right|0,141|| align=right|2,29|| align=right|3,717||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95792)||2003 FZ19|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,281|| align=right|13,98|| align=right|3,743||MBA||23. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95793)||2003 FR20|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,076|| align=right|8,85|| align=right|3,730||MBA||23. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(95794)||2003 FN21|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,144|| align=right|14,38|| align=right|4,067||MBA||25. března 2003||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(95795)||2003 FT23|| align=right|16,0|| align=right|2,647|| align=right|0,109|| align=right|3,50|| align=right|4,307||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95796)||2003 FM24|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,202|| align=right|3,28|| align=right|3,693||MBA||23. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95797)||2003 FC27|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,204|| align=right|7,34|| align=right|3,694||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95798)||2003 FX28|| align=right|15,6|| align=right|2,791|| align=right|0,176|| align=right|13,51|| align=right|4,662||MBA||24. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95799)||2003 FN30|| align=right|15,5|| align=right|2,809|| align=right|0,152|| align=right|9,68|| align=right|4,706||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95800)||2003 FS30|| align=right|14,1|| align=right|3,191|| align=right|0,307|| align=right|17,04|| align=right|5,701||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95801)||2003 FZ41|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,102|| align=right|8,61|| align=right|4,123||MBA||26. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95802) Francismuir||2003 FM42|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,209|| align=right|0,82|| align=right|3,723||MBA||31. března 2003||Needville||J. Dellinger
|-
|(95803)||2003 FX45|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,183|| align=right|2,43|| align=right|3,507||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95804)||2003 FK47|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,225|| align=right|2,39|| align=right|3,628||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95805)||2003 FA50|| align=right|14,6|| align=right|3,165|| align=right|0,170|| align=right|13,88|| align=right|5,629||MBA||24. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95806)||2003 FV51|| align=right|14,3|| align=right|2,848|| align=right|0,232|| align=right|15,85|| align=right|4,804||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95807)||2003 FX51|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,158|| align=right|6,41|| align=right|4,026||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95808)||2003 FQ52|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,049|| align=right|6,82|| align=right|3,605||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95809)||2003 FA54|| align=right|16,6|| align=right|2,286|| align=right|0,172|| align=right|1,60|| align=right|3,456||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95810)||2003 FS54|| align=right|15,1|| align=right|2,776|| align=right|0,096|| align=right|8,21|| align=right|4,624||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95811)||2003 FB57|| align=right|15,6|| align=right|2,699|| align=right|0,162|| align=right|7,07|| align=right|4,432||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95812)||2003 FA59|| align=right|16,7|| align=right|2,252|| align=right|0,111|| align=right|6,58|| align=right|3,379||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95813)||2003 FW68|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,172|| align=right|3,52|| align=right|3,814||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95814)||2003 FW69|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,161|| align=right|7,07|| align=right|3,588||MBA||26. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95815)||2003 FY73|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,094|| align=right|3,10|| align=right|3,582||MBA||26. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95816)||2003 FR74|| align=right|16,5|| align=right|2,297|| align=right|0,085|| align=right|7,31|| align=right|3,482||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95817)||2003 FC75|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,117|| align=right|14,24|| align=right|4,238||MBA||26. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95818)||2003 FW79|| align=right|15,6|| align=right|2,275|| align=right|0,215|| align=right|5,91|| align=right|3,430||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95819)||2003 FB80|| align=right|15,5|| align=right|2,637|| align=right|0,067|| align=right|5,88|| align=right|4,282||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95820)||2003 FL80|| align=right|14,5|| align=right|2,792|| align=right|0,175|| align=right|8,59|| align=right|4,665||MBA||27. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95821)||2003 FJ82|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,173|| align=right|13,73|| align=right|4,176||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95822)||2003 FM82|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,187|| align=right|6,01|| align=right|4,115||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95823)||2003 FW82|| align=right|16,7|| align=right|2,282|| align=right|0,099|| align=right|7,16|| align=right|3,446||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95824)||2003 FP85|| align=right|15,7|| align=right|2,206|| align=right|0,170|| align=right|4,23|| align=right|3,275||MBA||28. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(95825)||2003 FJ86|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,175|| align=right|4,55|| align=right|4,152||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95826)||2003 FA87|| align=right|16,1|| align=right|2,585|| align=right|0,151|| align=right|4,74|| align=right|4,156||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95827)||2003 FO88|| align=right|16,1|| align=right|2,359|| align=right|0,204|| align=right|2,96|| align=right|3,623||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95828)||2003 FD90|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,074|| align=right|6,82|| align=right|3,675||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95829)||2003 FJ91|| align=right|15,6|| align=right|2,228|| align=right|0,101|| align=right|4,04|| align=right|3,325||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95830)||2003 FN92|| align=right|16,1|| align=right|2,565|| align=right|0,079|| align=right|4,12|| align=right|4,108||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95831)||2003 FP92|| align=right|15,4|| align=right|2,735|| align=right|0,086|| align=right|5,08|| align=right|4,521||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95832)||2003 FQ98|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,236|| align=right|6,81|| align=right|3,524||MBA||30. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95833)||2003 FD99|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,223|| align=right|2,93|| align=right|3,637||MBA||30. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95834)||2003 FF101|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,119|| align=right|6,55|| align=right|3,596||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95835)||2003 FF103|| align=right|15,7|| align=right|3,067|| align=right|0,247|| align=right|1,85|| align=right|5,371||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95836)||2003 FS104|| align=right|15,7|| align=right|2,623|| align=right|0,059|| align=right|1,73|| align=right|4,247||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95837)||2003 FU105|| align=right|16,2|| align=right|2,606|| align=right|0,232|| align=right|14,31|| align=right|4,207||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95838)||2003 FJ107|| align=right|15,3|| align=right|2,312|| align=right|0,116|| align=right|7,33|| align=right|3,516||MBA||30. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95839)||2003 FN107|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,091|| align=right|7,22|| align=right|3,595||MBA||30. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95840)||2003 FT107|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,128|| align=right|13,64|| align=right|4,539||MBA||30. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95841)||2003 FB109|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,175|| align=right|14,99|| align=right|4,123||MBA||31. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95842)||2003 FX111|| align=right|15,2|| align=right|2,407|| align=right|0,187|| align=right|10,22|| align=right|3,734||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95843)||2003 FZ113|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,130|| align=right|3,35|| align=right|3,527||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95844)||2003 FE114|| align=right|17,1|| align=right|2,202|| align=right|0,056|| align=right|1,42|| align=right|3,267||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95845)||2003 FS114|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,081|| align=right|6,38|| align=right|3,694||MBA||31. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95846)||2003 FZ115|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,194|| align=right|9,48|| align=right|4,550||MBA||31. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95847)||2003 FK118|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,207|| align=right|12,02|| align=right|4,607||MBA||26. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95848)||2003 FQ119|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,192|| align=right|8,46|| align=right|4,660||MBA||26. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95849)||2003 FZ120|| align=right|16,4|| align=right|2,481|| align=right|0,154|| align=right|8,73|| align=right|3,908||MBA||25. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95850)||2003 FA122|| align=right|14,4|| align=right|3,144|| align=right|0,203|| align=right|15,06|| align=right|5,574||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95851)||2003 FD123|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,139|| align=right|8,96|| align=right|4,058||MBA||26. března 2003||Moletai||Moletai
|-
|(95852)||2003 FT127|| align=right|16,4|| align=right|2,421|| align=right|0,139|| align=right|0,74|| align=right|3,766||MBA||31. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(95853)||2003 FU127|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,080|| align=right|6,93|| align=right|3,792||MBA||31. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(95854)||2003 GD3|| align=right|16,1|| align=right|2,254|| align=right|0,172|| align=right|5,04|| align=right|3,384||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95855)||2003 GD5|| align=right|16,4|| align=right|2,418|| align=right|0,139|| align=right|2,33|| align=right|3,759||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95856)||2003 GG6|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,182|| align=right|11,37|| align=right|4,286||MBA||1. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95857)||2003 GV9|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,124|| align=right|12,42|| align=right|4,532||MBA||2. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95858)||2003 GW9|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,189|| align=right|7,44|| align=right|3,732||MBA||2. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95859)||2003 GG10|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,038|| align=right|14,74|| align=right|3,861||MBA||2. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95860)||2003 GC11|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,172|| align=right|9,68|| align=right|3,743||MBA||2. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95861)||2003 GU12|| align=right|14,9|| align=right|2,689|| align=right|0,185|| align=right|13,88|| align=right|4,409||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95862)||2003 GK13|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,180|| align=right|1,50|| align=right|3,559||MBA||3. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95863)||2003 GE21|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,148|| align=right|12,77|| align=right|4,062||MBA||5. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95864)||2003 GC22|| align=right|15,0|| align=right|3,094|| align=right|0,168|| align=right|10,35|| align=right|5,441||MBA||6. dubna 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(95865)||2003 GA23|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,125|| align=right|6,63|| align=right|5,493||MBA||3. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95866)||2003 GM23|| align=right|16,2|| align=right|2,280|| align=right|0,094|| align=right|1,52|| align=right|3,443||MBA||4. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95867)||2003 GO23|| align=right|15,5|| align=right|2,695|| align=right|0,255|| align=right|3,87|| align=right|4,425||MBA||4. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95868)||2003 GB29|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,245|| align=right|14,55|| align=right|5,340||MBA||4. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95869)||2003 GC29|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,052|| align=right|4,79|| align=right|3,706||MBA||5. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95870)||2003 GE34|| align=right|15,3|| align=right|2,695|| align=right|0,079|| align=right|15,57|| align=right|4,425||MBA||5. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95871)||2003 GY34|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,153|| align=right|16,03|| align=right|4,021||MBA||8. dubna 2003||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(95872)||2003 GB36|| align=right|15,5|| align=right|2,673|| align=right|0,110|| align=right|15,20|| align=right|4,370||MBA||5. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95873)||2003 GH37|| align=right|16,6|| align=right|2,396|| align=right|0,052|| align=right|7,64|| align=right|3,708||MBA||6. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95874)||2003 GA44|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,106|| align=right|13,78|| align=right|3,581||MBA||9. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95875)||2003 GU44|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,160|| align=right|0,59|| align=right|3,741||MBA||7. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95876)||2003 GC46|| align=right|15,4|| align=right|2,929|| align=right|0,244|| align=right|6,29|| align=right|5,012||MBA||8. dubna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95877)||2003 GT46|| align=right|16,1|| align=right|2,642|| align=right|0,110|| align=right|8,90|| align=right|4,293||MBA||8. dubna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95878)||2003 GG50|| align=right|15,2|| align=right|2,971|| align=right|0,231|| align=right|13,61|| align=right|5,121||MBA||4. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95879)||2003 GW50|| align=right|15,2|| align=right|2,894|| align=right|0,281|| align=right|10,90|| align=right|4,922||MBA||8. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95880)||2003 GW53|| align=right|16,1|| align=right|2,701|| align=right|0,114|| align=right|5,57|| align=right|4,438||MBA||4. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95881)||2003 HR|| align=right|16,2|| align=right|2,464|| align=right|0,122|| align=right|2,13|| align=right|3,868||MBA||20. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95882)||2003 HW|| align=right|15,7|| align=right|2,304|| align=right|0,145|| align=right|5,83|| align=right|3,497||MBA||21. dubna 2003||Catalina||CSS
|-
|(95883)||2003 HO3|| align=right|15,8|| align=right|3,072|| align=right|0,168|| align=right|1,03|| align=right|5,383||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95884)||2003 HY3|| align=right|15,7|| align=right|2,640|| align=right|0,200|| align=right|10,89|| align=right|4,288||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95885)||2003 HL4|| align=right|16,0|| align=right|2,646|| align=right|0,155|| align=right|1,94|| align=right|4,303||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95886)||2003 HY4|| align=right|14,5|| align=right|2,995|| align=right|0,098|| align=right|13,57|| align=right|5,183||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95887)||2003 HE5|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,188|| align=right|3,50|| align=right|3,671||MBA||24. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95888)||2003 HV8|| align=right|16,2|| align=right|2,650|| align=right|0,145|| align=right|4,35|| align=right|4,312||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95889)||2003 HE9|| align=right|16,6|| align=right|2,391|| align=right|0,137|| align=right|0,89|| align=right|3,698||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95890)||2003 HK9|| align=right|15,1|| align=right|2,532|| align=right|0,216|| align=right|9,39|| align=right|4,029||MBA||24. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95891)||2003 HH10|| align=right|16,0|| align=right|2,604|| align=right|0,170|| align=right|10,94|| align=right|4,201||MBA||25. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95892)||2003 HO11|| align=right|15,2|| align=right|2,286|| align=right|0,144|| align=right|22,54|| align=right|3,456||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95893)||2003 HY11|| align=right|14,6|| align=right|2,738|| align=right|0,182|| align=right|11,03|| align=right|4,530||MBA||25. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95894)||2003 HA12|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,158|| align=right|16,11|| align=right|4,316||MBA||25. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95895)||2003 HF12|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,062|| align=right|7,01|| align=right|3,655||MBA||25. dubna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(95896)||2003 HH13|| align=right|16,4|| align=right|2,349|| align=right|0,132|| align=right|6,81|| align=right|3,599||MBA||24. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95897)||2003 HZ14|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,150|| align=right|7,41|| align=right|3,655||MBA||26. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95898)||2003 HQ16|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,081|| align=right|23,50|| align=right|3,725||MBA||28. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95899)||2003 HZ20|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,121|| align=right|5,12|| align=right|3,570||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95900)||2003 HF21|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,103|| align=right|2,97|| align=right|3,523||MBA||25. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95901)||2003 HY22|| align=right|15,7|| align=right|2,522|| align=right|0,087|| align=right|2,26|| align=right|4,005||MBA||26. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95902)||2003 HL24|| align=right|14,3|| align=right|3,037|| align=right|0,185|| align=right|18,88|| align=right|5,291||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95903)||2003 HC27|| align=right|14,6|| align=right|3,020|| align=right|0,178|| align=right|13,74|| align=right|5,248||MBA||27. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95904)||2003 HO29|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,179|| align=right|1,13|| align=right|3,741||MBA||28. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95905)||2003 HE30|| align=right|15,5|| align=right|2,670|| align=right|0,224|| align=right|12,99|| align=right|4,363||MBA||28. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95906)||2003 HJ30|| align=right|15,5|| align=right|2,635|| align=right|0,217|| align=right|4,63|| align=right|4,276||MBA||28. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95907)||2003 HE31|| align=right|16,4|| align=right|2,462|| align=right|0,159|| align=right|2,23|| align=right|3,862||MBA||26. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95908)||2003 HX31|| align=right|16,0|| align=right|2,601|| align=right|0,150|| align=right|8,26|| align=right|4,194||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95909)||2003 HN32|| align=right|15,6|| align=right|3,108|| align=right|0,239|| align=right|6,14|| align=right|5,477||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95910)||2003 HE36|| align=right|15,8|| align=right|2,671|| align=right|0,098|| align=right|7,46|| align=right|4,365||MBA||27. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95911)||2003 HK39|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,093|| align=right|5,74|| align=right|3,809||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95912)||2003 HN40|| align=right|14,2|| align=right|2,895|| align=right|0,103|| align=right|11,40|| align=right|4,925||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95913)||2003 HE41|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,230|| align=right|8,37|| align=right|4,668||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95914)||2003 HT41|| align=right|15,7|| align=right|2,624|| align=right|0,167|| align=right|3,31|| align=right|4,250||MBA||29. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95915)||2003 HM46|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,079|| align=right|4,29|| align=right|3,489||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95916)||2003 HU47|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,054|| align=right|7,49|| align=right|3,424||MBA||30. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95917)||2003 HM48|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,043|| align=right|14,19|| align=right|4,203||MBA||30. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95918)||2003 HQ48|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,114|| align=right|5,84|| align=right|4,094||MBA||30. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95919)||2003 HC51|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,141|| align=right|8,06|| align=right|4,174||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95920)||2003 HJ52|| align=right|14,6|| align=right|3,162|| align=right|0,211|| align=right|9,25|| align=right|5,622||MBA||30. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95921)||2003 HJ53|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,100|| align=right|6,79|| align=right|3,571||MBA||30. dubna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(95922)||2003 HK54|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,130|| align=right|6,53|| align=right|3,408||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95923)||2003 HN55|| align=right|15,0|| align=right|2,849|| align=right|0,206|| align=right|18,99|| align=right|4,808||MBA||27. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95924)||2003 JT3|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,175|| align=right|6,29|| align=right|3,444||MBA||2. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95925)||2003 JF7|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,035|| align=right|3,77|| align=right|3,583||MBA||1. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95926)||2003 JC9|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,123|| align=right|6,08|| align=right|3,468||MBA||2. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95927)||2003 JP9|| align=right|15,8|| align=right|2,789|| align=right|0,065|| align=right|2,99|| align=right|4,658||MBA||3. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95928)||2003 JO13|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,159|| align=right|13,19|| align=right|4,438||MBA||7. května 2003||Catalina||CSS
|-
|(95929)||2003 JG14|| align=right|15,2|| align=right|2,681|| align=right|0,142|| align=right|11,48|| align=right|4,390||MBA||8. května 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95930)||2003 JC16|| align=right|15,0|| align=right|3,192|| align=right|0,156|| align=right|16,25|| align=right|5,703||MBA||8. května 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95931)||2003 JT16|| align=right|13,9|| align=right|3,123|| align=right|0,211|| align=right|25,90|| align=right|5,517||MBA||11. května 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95932)||2003 JE17|| align=right|13,6|| align=right|2,546|| align=right|0,113|| align=right|16,96|| align=right|4,061||MBA||8. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95933)||2003 KF|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,105|| align=right|12,33|| align=right|5,422||MBA||20. května 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95934)||2003 KM2|| align=right|15,6|| align=right|3,069|| align=right|0,129|| align=right|10,89|| align=right|5,376||MBA||22. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95935)||2003 KU8|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,057|| align=right|6,59|| align=right|3,629||MBA||25. května 2003||Catalina||CSS
|-
|(95936)||2003 KG17|| align=right|15,2|| align=right|2,925|| align=right|0,088|| align=right|10,39|| align=right|5,002||MBA||26. května 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95937)||2003 KY18|| align=right|15,1|| align=right|3,073|| align=right|0,175|| align=right|10,04|| align=right|5,385||MBA||28. května 2003||Needville||J. Dellinger
|-
|(95938)||2003 KJ20|| align=right|14,6|| align=right|2,624|| align=right|0,242|| align=right|16,30|| align=right|4,249||MBA||31. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95939)||2003 KL20|| align=right|16,3|| align=right|2,607|| align=right|0,102|| align=right|4,79|| align=right|4,208||MBA||30. května 2003||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(95940)||2003 LT2|| align=right|16,0|| align=right|2,630|| align=right|0,140|| align=right|2,55|| align=right|4,266||MBA||1. června 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(95941)||2003 LX3|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,181|| align=right|11,99|| align=right|4,151||MBA||5. června 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(95942)||2003 LU5|| align=right|15,1|| align=right|3,257|| align=right|0,285|| align=right|0,96|| align=right|5,878||MBA||4. června 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(95943)||2003 LY6|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,276|| align=right|1,52|| align=right|5,502||MBA||9. června 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(95944)||2003 MN2|| align=right|13,2|| align=right|3,172|| align=right|0,283|| align=right|23,63|| align=right|5,649||MBA||23. června 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95945)||2003 MG5|| align=right|14,0|| align=right|3,127|| align=right|0,242|| align=right|12,75|| align=right|5,530||MBA||26. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95946)||2003 MP7|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,171|| align=right|27,02|| align=right|5,631||MBA||27. června 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95947)||2003 NG1|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,078|| align=right|11,09|| align=right|5,419||MBA||1. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95948)||2003 OS7|| align=right|13,7|| align=right|3,118|| align=right|0,096|| align=right|16,86|| align=right|5,504||MBA||25. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95949)||2003 OX18|| align=right|14,4|| align=right|3,127|| align=right|0,211|| align=right|12,14|| align=right|5,529||MBA||30. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95950)||2003 OZ18|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,131|| align=right|11,90|| align=right|4,150||MBA||30. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95951)||2003 QG6|| align=right|13,5|| align=right|3,152|| align=right|0,115|| align=right|16,74|| align=right|5,596||MBA||18. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(95952)||2003 QP12|| align=right|12,5|| align=right|3,981|| align=right|0,281|| align=right|7,09|| align=right|7,941||HLD||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95953)||2003 QV19|| align=right|13,5|| align=right|3,211|| align=right|0,111|| align=right|11,11|| align=right|5,753||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(95954)||2003 QQ29|| align=right|14,7|| align=right|3,085|| align=right|0,142|| align=right|21,83|| align=right|5,417||MBA||23. srpna 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(95955)||2003 QX32|| align=right|14,2|| align=right|3,205|| align=right|0,173|| align=right|10,70|| align=right|5,736||MBA||21. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(95956)||2003 RG12|| align=right|13,5|| align=right|3,130|| align=right|0,212|| align=right|25,64|| align=right|5,537||MBA||13. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95957)||2003 SU101|| align=right|12,7|| align=right|3,941|| align=right|0,234|| align=right|10,11|| align=right|7,821||HLD||20. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95958)||2003 SW167|| align=right|14,3|| align=right|2,966|| align=right|0,102|| align=right|9,93|| align=right|5,107||MBA||23. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(95959) Covadonga||2003 SU224|| align=right|15,4|| align=right|3,075|| align=right|0,083|| align=right|6,42|| align=right|5,390||MBA||28. září 2003||La Canada||J. Lacruz
|-
|(95960)||2003 SX282|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,106|| align=right|20,97|| align=right|5,511||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(95961)||2003 UF185|| align=right|15,5|| align=right|2,766|| align=right|0,030|| align=right|1,42|| align=right|4,600||MBA||21. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95962) Copito||2003 WZ87|| align=right|14,6|| align=right|3,217|| align=right|0,026|| align=right|21,26|| align=right|5,770||MBA||19. listopadu 2003||Begues||J. Manteca
|-
|(95963)||2004 KE4|| align=right|14,0|| align=right|2,624|| align=right|0,178|| align=right|30,40|| align=right|4,249||MBA||16. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95964)||2004 KL6|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,209|| align=right|4,43|| align=right|3,789||MBA||17. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95965)||2004 KP16|| align=right|16,0|| align=right|2,437|| align=right|0,184|| align=right|2,05|| align=right|3,805||MBA||27. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95966)||2004 KW16|| align=right|15,6|| align=right|3,187|| align=right|0,161|| align=right|2,12|| align=right|5,689||MBA||27. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95967)||2004 LZ3|| align=right|14,0|| align=right|3,147|| align=right|0,252|| align=right|27,54|| align=right|5,583||MBA||10. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95968)||2004 LR8|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,165|| align=right|14,36|| align=right|4,513||MBA||12. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95969)||2004 LS8|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,236|| align=right|4,19|| align=right|3,626||MBA||12. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95970)||2004 LT8|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,228|| align=right|5,63|| align=right|3,690||MBA||12. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95971)||2004 LU8|| align=right|15,4|| align=right|2,427|| align=right|0,194|| align=right|3,59|| align=right|3,779||MBA||12. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95972)||2004 LX8|| align=right|15,0|| align=right|2,768|| align=right|0,208|| align=right|6,90|| align=right|4,605||MBA||12. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(95973)||2004 LQ16|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,235|| align=right|6,39|| align=right|3,593||MBA||13. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95974)||2004 LU17|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,158|| align=right|14,29|| align=right|4,158||MBA||14. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95975)||2004 LX17|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,236|| align=right|15,77|| align=right|5,410||MBA||14. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95976)||2004 LY17|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,217|| align=right|2,81|| align=right|3,804||MBA||14. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95977)||2004 LY21|| align=right|16,4|| align=right|2,313|| align=right|0,241|| align=right|6,21|| align=right|3,517||MBA||12. června 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(95978)||2004 LT22|| align=right|15,0|| align=right|2,763|| align=right|0,276|| align=right|9,08|| align=right|4,592||MBA||14. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95979)||2004 LZ25|| align=right|16,6|| align=right|2,325|| align=right|0,249|| align=right|3,70|| align=right|3,545||MBA||15. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95980)||2004 LE30|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,219|| align=right|14,48|| align=right|4,626||MBA||14. června 2004||Catalina||CSS
|-
|(95981)||2004 LK30|| align=right|15,2|| align=right|2,689|| align=right|0,266|| align=right|12,20|| align=right|4,410||MBA||13. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95982)||2004 MH6|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,286|| align=right|8,76|| align=right|3,591||MBA||19. června 2004||Catalina||CSS
|-
|(95983)||2004 MB7|| align=right|15,2|| align=right|2,682|| align=right|0,218|| align=right|14,09|| align=right|4,393||MBA||22. června 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(95984)||2004 NT1|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,124|| align=right|17,48|| align=right|5,430||MBA||9. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95985)||2004 NV1|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,252|| align=right|8,25|| align=right|3,658||MBA||9. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95986)||2004 NU2|| align=right|15,1|| align=right|2,768|| align=right|0,092|| align=right|4,91|| align=right|4,604||MBA||10. července 2004||Palomar||NEAT
|-
|(95987)||2004 NH3|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,253|| align=right|4,47|| align=right|3,630||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95988)||2004 NJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,340|| align=right|0,246|| align=right|22,56|| align=right|3,579||MBA||14. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95989)||2004 NT4|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,087|| align=right|9,78|| align=right|4,193||MBA||9. července 2004||Palomar||NEAT
|-
|(95990)||2004 NC7|| align=right|14,1|| align=right|3,124|| align=right|0,186|| align=right|18,25|| align=right|5,521||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95991)||2004 ND7|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,255|| align=right|7,92|| align=right|4,367||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95992)||2004 NF8|| align=right|16,6|| align=right|2,579|| align=right|0,200|| align=right|14,43|| align=right|4,140||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95993)||2004 NG10|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,150|| align=right|12,46|| align=right|4,644||MBA||9. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95994)||2004 NB11|| align=right|14,6|| align=right|2,841|| align=right|0,253|| align=right|11,36|| align=right|4,787||MBA||10. července 2004||Catalina||CSS
|-
|(95995)||2004 NC11|| align=right|14,6|| align=right|3,437|| align=right|0,134|| align=right|9,95|| align=right|6,371||MBA||10. července 2004||Catalina||CSS
|-
|(95996)||2004 NR12|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,207|| align=right|3,00|| align=right|3,873||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95997)||2004 NZ16|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,107|| align=right|17,32|| align=right|5,578||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95998)||2004 NP17|| align=right|14,7|| align=right|3,005|| align=right|0,186|| align=right|12,48|| align=right|5,209||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(95999)||2004 NX21|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,174|| align=right|13,42|| align=right|3,541||MBA||15. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(96000)||2004 NU22|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,144|| align=right|6,25|| align=right|3,369||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek